Сергей Борисович Ткаченко (род. 24 января 1962 года) — российский патофизиолог, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).

Заведующий кафедрой клинической физиологии и функциональной диагностики РМАПО

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ

Преподаватели РМАПО
Патофизиологи России